S12,  S-12, S.12  ou S.XII peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Olympus (S12), un sous-marin de la Royal Navy ;
 SIAI S.12, un hydravion de reconnaissance italien ;
 SPAD S.XII, un avion de chasse français.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas fermer hermétiquement le récipient, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Fracture du cou, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Letov S-12, un avion tchèque.

Automobile
 Nissan Silvia S12, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Routes 
  Autoroute géorgienne S12 reliant Samtredia à Grigoleti ;
  Voie rapide polonaise S12 reliant Piotrków Trybunalski à Dorohusk.

Train
 Baldwin S-12, une locomotive du constructeur américain Baldwin Locomotive Works ;
  Ligne S12 du S-Bahn Rhin-Ruhr en Allemagne ;
  Ligne S12 du RER Saint-Gallois en Suisse ;
  Ligne S12 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres